Here I Stand — пятый студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный 23 мая 2008 года на лейбле LaFace Records. Альбом дебютировал на 1 месте в чарте Billboard 200, разойдясь в количестве 443 000 копий за первую неделю продаж. Всего пластинка разошлась тиражом в 1 500 000 экземпляров в США и 3 500 000 в других странах.

Об альбоме 
Запись пластинки заняло время в период с 2007 по 2008 года и велась несколькими продюсерами, включая Жермейн Дюпри, will.i.am, Stargate, The-Dream и Dre & Vidal.

В отличие от смешанной реакции критики на предыдущий альбом исполнителя — Confessions, Here I Stand получил в основном положительные рецензии.

Список композиций

Чарты

Продажи и сертификации

Релиз

Примечания

Ссылки 
 Here I Stand  на Discogs
 Here I Stand  на Metacritic

Альбомы 2008 года
Альбомы Ашера
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы LaFace Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums